Luís Viana um político e magistrado brasileiro
Luís Viana (hóquei) um avançado de hóquei em patins português
Luís Viana Filho um advogado, professor, historiador e político brasileiro, governou o estado da Bahia
Luís Viana Neto um advogado empresário e político brasileiro que foi deputado federal, senador e vice-governador da Bahia
Ou ainda:
Avenida Luís Viana importante via pública da cidade de Salvador, Bahia

Desambiguação